

Patronyme

 Antoine Brincard (1770-1823), général de brigade français de la Révolution et de l'Empire ;
 Henri Brincard (1939-2014), évêque du Puy-en-Velay.

Homonymie de patronyme